Brittan kan syfta på:

 Leon Brittan (1939–2015), brittisk politiker.
 Samuel Brittan (1933–), en brittisk liberal författare
 Brittan (auktor)